LH er en forkortelse som kan betyde flere ting:
 En organisastion, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 Luteiniserende hormon, et hormon som er essentielt for menneskers og dyrs forplantningsevne.